Das Spiel mit dem Feuer steht für:

 Das Spiel mit dem Feuer (1921), deutscher Film von Robert Wiene und Georg Kroll 
 Das Spiel mit dem Feuer (1957), amerikanisch-britischer Film von Robert Parrish
 Das Spiel mit dem Feuer (1975), französisch-italienischer Film von Alain Robbe-Grillet

Siehe auch
 Spiel mit dem Feuer